ABBA Collected é uma coletânea de músicas, do grupo sueco ABBA. A coletânea é dividida em três CDs e foi lançada na Holanda em 17 de junho de 2011.

Lista de faixas

Disco 1

Disco 2

Disco 3

Ligações externas
 ABBA Collected no Allmusic 

Álbuns de ABBA
Coletâneas de 2011
Álbuns em língua inglesa
Álbuns de 2011